Místní dráha je termín s více významy: 
 místní dráha (Předlitavsko) (Localbahn), dráhy, které využívaly podpory podle zákona o výstavbě místních drah z roku 1880, který dočasně na dobu dvou let pro lokální dráhy poskytoval řadu úlev v technické, právní i správní oblasti a zvýhodňoval soukromé koncesionáře nových vedlejších drah. V témž významu se užíval výraz vedlejší dráha či podružná dráha a jde o analogii dnešních regionálních drah
 místní dráha (Česko), kategorie drah nově zavedená v Česku novelizačním zákonem č. 319/2016 Sb. s účinností od 1. dubna 2017: dráha místního významu oddělená od celostátní nebo regionální dráhy.

Názvy konkrétních železničních podniků, společností a drah: 
 Místní dráha Velké Březno - Úštěk, aktuální oficiální název železniční trati, která má k roku 2018 oficiálně status vlečky a slouží zejména turistickému provozu jako Zubrnická museální železnice
 Jindřichohradecké místní dráhy, železniční společnost provozující systém dvou jihočeských úzkokolejných regionálních drah z Jindřichova Hradce včetně dopravy na nich
 Místní dráha Jindřichův Hradec – Nová Bystřice
 Místní dráha Jindřichův Hradec – Obratany
 Místní dráha Vídeň – Bratislava
 Brněnská společnost místních drah (jinak též Brněnská společnost místní dráhy nebo Společnost brněnských místních drah, německy Brünner Local-Eisenbahn-Gesellschaft, zkratkou BLEG), od roku 1920 společnost nesla název Společnost moravských místních drah (SMMD). 
 Místní dráha Brno–Líšeň
 Hustopečská místní dráha
 Kadaňské místní dráhy

Reference